Enainpetdeset velikih lož ZDA je zveza prostozidarskih velikih lož v ZDA.

Združuje 12.785 lož, ki imajo skupaj 2.074.018 članov.

Glej tudi 
 seznam prostozidarskih velikih lož

Viri 
 Branko Šömen: Molčeče nevidno bratstvo: Prostozidarstvo na Slovenskem; str. 386.

ZDA
Prostozidarske lože v ZDA